La contesa de’ numi ist der Name folgender Serenaten:

 La contesa de’ numi (Metastasio) von Leonardo Vinci bzw. Christoph Willibald Gluck, Libretto von Pietro Metastasio
 La contesa de’ numi (Caldara) von Antonio Caldara, Libretto von Giuseppe Prescimono